Municipio de Lisbon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lisbon (condado de Yellow Medicine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Yellow Medicine.
 Municipio de Lisbon (condado de Sampson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Sampson.
 Municipio de Lisbon (condado de Kendall, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kendall.
 Municipio de Lisbon (condado de Davison, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Davison.